Vagih Ahmed Farag (1957. december 29. –) egyiptomi nemzetközi labdarúgó-partbíró.

Pályafutása
Az aktív nemzeti partbíráskodást 2002-ben a FIFA 45 éves korhatárának betöltésével vonult vissza.

Az Egyiptomi labdarúgó-szövetség Játékvezető Bizottsága (JB) 1994-ben terjesztette fel nemzetközi partbírónak, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) partbíróinak keretébe. Az aktív nemzetközi partbíráskodást 2002-ben a FIFA 45 éves korhatárának betöltésével vonult vissza.

A 2002-es labdarúgó-világbajnokságon a FIFA JB partbíróként alkalmazta. 3-szor partbíráskodott az eseményen.

Források 

Egyiptomi labdarúgó-játékvezetők
1957-ben született személyek
Élő személyek